Hanbury (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Hanbury (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire